Zoroastro –  tragicommedia in cinque atti in versi martelliani di Carlo Goldoni del 1760
 Zoroastro – profeta iranico, noto come Zarathustra, e fondatore dello Zoroastrismo
 Zoroastro – la prima nave cisterna a vapore in acciaio Bessemer

Pagine correlate 
 Zarathustra (disambigua)